Александр Раска́тов: Раскатов, Александр Михайлович (род. 1953) — российский и немецкий композитор.
 Раскатов, Александр Николаевич (1976—2021) — российский военачальник, генерал-майор.